Interkontinentala cupen 1985, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1985, var den tjugofjärde upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 8 december 1985. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Juventus från Turin, Italien, som vann Europacupen 1984–85. Sydamerika representerades av Argentinos Juniors från Buenos Aires, Argentina, som vann Copa Libertadores 1985.

Lagen möttes vid ett tillfällen och Juventus vann cupen efter en oavgjord match på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–2 efter förlängning, och 4–2 efter straffsparksavgörande. Michel Platini blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1985
Europacupen i fotboll 1984/1985

Källor

Noter

1985
Fotbollsåret 1985
1985 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
Argentinos Juniors
Juventus FC
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan